SS  может означать:
 СС (нем. SS — Schutzstaffel «отряды охраны») — военизированные формирования нацистской Германии.
 SS (англ. Silver Star) — Серебряная звезда, военная награда США.
 SS или S. S. (англ. steamship) — пароход. В современном понимании может означать также space ship — космический корабль, поэтому важен временной контекст.
 S. S. (итал. Senza sordini) — «без сурдины», музыкальный термин, употребляющийся в партитурах.
 .ss — домен верхнего уровня для Южного Судана.
 Sega Saturn — игровая консоль компании Sega.
 Serious Sam — серия видеоигр.
 SS — особые спортивные (SS — Super Sport) исполнения автомобилей Chevrolet: Impala, Chevelle, Nova, Camaro, El Camino.
 Mercedes-Benz SS — спортивный автомобиль выпускавшийся в 1928—1933 годах.
 SS 433 — один из экзотических объектов космоса, затменная рентгеновская двойная система.
 SS.11 — французский ПТУР первого поколения.
 SS-77 — южноафриканский единый пулемёт.
 SS-Kaliert — молодая немецкая панк-группа, играющая в стиле панк-хардкор/стрит-панк.
 ss — обозначение знака эсцет (ß).
 SS (англ. stainless steel) — нержавеющая сталь.
SteelSeries — датский производитель игровой периферии.

См. также 

 CC